Вольф Бахофнер (; , ) — австрийский  театра и кино. Наиболее известен по роли инспектора Петера Хёллерера в телесериале Комиссар Рекс.

Вольф Бахофнер получил в 1980—1982 годах частное актёрское образование. Впервые был приглашён на телевидение в 1982 году и сыграл множество ролей второго плана. С 1987 года он играет в Венском театре. Его также можно увидеть в различных фильмах.

Фильмография 
 1984 — Fliehkraft
 1990 — Erwin und Julia
 1990 — Die Spitzen der Gesellschaft
 1991 — Hund und Katz
 1992 — Dead Flowers
 1995 — Nachtbus (Night Bus, Kurzfilm)
 1995 — Die Ameisenstraße (Ant Street)
 1996 — Jugofilm
 1997 — Qualtingers Wien
 1999 — Viehjud Levi (Jew-Boy Levi)
 1999 — Schlachten!
 2002 — Ikarus (Icarus)

Телевидение 
 1993 — Dieses naive Verlangen
 1994—1999 — Комиссар Рекс (Сериал)
 1997 — Tatort (Сериал, Эпизод — Eulenburg)
 1998 — Männer
 2000 — Jedermann
 2004 — Blond: Eva Blond! (Сериал, Эпизод — Der Zwerg im Schließfach)
 2005 — Ich bin ein Berliner
 2005 — :de:SOKO Wismar (Сериал, Эпизод Notwehr)
 2005 — Mutig in die neuen Zeiten — Im Reich der Reblaus
 2006 — :de:Der Winzerkönig (Serie, Episode Blinde Eifersucht)
 2006 — Mutig in die neuen Zeiten — nur keine Wellen
 2007 — :de:Vier Frauen und ein Todesfall (Сериал, Эпизод — Mundtod)
 2009 — Schnell ermittelt (Сериал)

Примечания